Улица Максимова — улица в Авиастроительном (бывшем Ленинском) районе Казани. В начале находится в микрорайоне Караваево, а затем разграничивает микрорайоны Соцгород (южнее) и Новое Караваево (севернее).

Проходит с востока на запад от пересечения улиц Ижевской и Петра Витера до улицы Ашхабадской. Пересекается с улицами: Петра Витера, Ижевская, Дементьева, Годовикова, Лукина, Ленинградской, 2-й Ленинградской, Чапаева, Челюскина, Карагандинской, Поперечно-Астраханской, Центрально-Мариупольской, Инвентарной, Малой Армавирской, Большой Армавирской, Панфиловцев, Краснодонской, Джамбула и Ашхабадской.

История 
Ранее улица носила название «Астраханская».

Переименована в улицу Максимова решением горисполкома № 943 от 28 ноября 1967 года по ходатайству коллектива Казанского авиационного производственного объединения им. С. П. Горбунова.

Названа в честь Николая Ивановича Максимова (1911—1967) — директора Казанского авиационного производственного объединения им. С. П. Горбунова, Героя Социалистического Труда.

В 2013 году от улицы Миля до улицы Максимова введён в эксплуатацию новый участок проезжей части, расположенный между — КМПО и КАПО, который максимально сократил расстояние для проезда автомобилей между Авиастроительным и Ново-Савиновским районами. При этом изменился порядок движения на улицах Олега Кошевого и Дементьева. Улица между заводами названа именем Петра Витера.

Улица Максимова входит в список улиц с «повышенными требованиями к эстетике городской среды».

Летом 2020 года проведена реконструкция участка в районе пересечения с улицей Ижевской, для чего был перенесён памятник самолёту Ту-22М3, и, таким образом, проезжая часть у авиационного завода стала более прямолинейной с двухсторонним движением. Кроме переноса самолёта были переустроены сети связи, освещения, ливневой канализации, пересажены деревья и устроены тепловые сети.

Современное состояние 
На улице протяжённостью 3160 метров расположено 106 домов. Большинство зданий, расположенных в начале улицы Максимова, имеют нумерацию по улице Дементьева.

Объекты 
В начале улицы Максимова, напротив административного здания Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова, установлен самолет Ту-22М3.

 № 36/25, 40, 42/12 — жилые дома предприятия п/я 747.

Банки 
 «Энергобанк» в Казани (дополнительный офис № 2) (ул. Максимова, д. 1).
 Сбербанк России (дополнительный офис № 8610/0112) (ул. Максимова, д. 2).
 «ВТБ 24» в Казани (офис «Караваево») (ул. Максимова, д. 3).
 «Ак Барс Банк» (дополнительный офис № 6) (ул. Максимова, д. 33).

Отделение почтовой связи 
По адресу: ул. Максимова, д. 2, расположено Городское отделение почтовой связи «КАЗАНЬ 127».

Детские сады 
 МАДОУ «Детский сад № 141 комбинированного вида» Авиастроительного района города Казани (ул. Максимова, д. 7 а), созданное в 1980 году.

Школы 
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 119» Авиастроительного района города Казани (Максимова, д. 76), созданная в 1957 года.

Лечебные учреждения 
 Стоматология «Престиж-Дент» (ул. Максимова, д. 5);
 ГАУЗ «Городская больница № 11» (ул. Максимова, д. 34/24);
 Санаторий-профилакторий КМПО (ул. Максимова, д. 34 а);
 Консультативно-диагностический центр «Клиника Латыпова Р. М.» (ул. Максимова, д. 40);
 Стоматологическая клиника «СитиСтом» (ул. Максимова, д. 41);
 Женская консультация при ГАУЗ «Городская больница № 11» (ул. Максимова, д. 49).

Учреждения общественного питания 
 Кафе-ресторан «Фиалка» (ул. Максимова, д. 33 А).

Магазины 
 Продуктовый магазин «Хария» (ул. Максимова, д. 27 А).

Примечания 

Улицы Казани
Улицы Авиастроительного района Казани
Караваево (Казань)
Новое Караваево (Казань)
Соцгород (Казань)